Sifa steht als Abkürzung für:
 Fachkraft für Arbeitssicherheit, Sicherheitsfachkraft

 Sicherheitsfahrschaltung, Einrichtung zur Zwangsbremsung bei handlungsunfähigen Triebfahrzeugführern

Sifa